Pejović ist der Familienname folgender Personen:

 Aco Pejović (* 1972), serbischer Sänger
 Danilo Pejović (1928–2007), kroatischer Philosoph
 Dejan Pejović (* 1973), serbischer Komponist
 Dragiša Pejović (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Luka Pejović (* 1985), montenegrinischer Fußballspieler
 Marko Pejović (* 1982), montenegrinischer Handballspieler
 Nikola Pejović (* 1998), serbischer Fußballspieler
 Srećko Pejović (* 1953), jugoslawischer Sportschütze
 Vanja Pejović (* 1972), montenegrinischer Fußballtorhüter und -trainer
 Vlada Pejović (* 1950), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Zvezdan Pejović (* 1966), montenegrinischer Fußballspieler
 Žarko Pejović (* 1986), montenegrinischer Handballspieler